Petr Kučera – żużlowiec
 Petr Kučera – architekt
 Petr Kučera – muzyk, członek grupy Oceán
 Petr Kučera – dziennikarz i historyk, były polityk Forum Obywatelskiego
 Petr Kučera – tłumacz